W Bułgarii
 Łozen – wieś w obwodzie Chaskowo, w gminie Lubimec
 Łozen – wieś w obwodzie Pazardżik, w gminie Septemwri
 Łozen – wieś w obwodzie miejskim Sofii